Джердап:

 Национальный парк Джердап — национальный парк в Сербии.
 Джердапское ущелье — ущелье на реке Дунай, наиболее узкая часть которого известна как Железные Ворота.
 Джердап I — гидроэлектростанция.
 Джердап II — гидроэлектростанция.
 Озеро Джердап — озеро в Сербии и Румынии.